Artemisia vulgaris - espécie botânica da família Artemisia 
 Hypericum perforatum - espécie botânica da família do Hipericão
 Glechoma hederacea - espécie botânica da família das Labiadas